Johannes Sembach ist der Name folgender Personen:

* Johannes Sembach (Politiker) (auch Johann Sembach; 1671–1720), deutscher Politiker, Bürgermeister von Karlsruhe
 Johannes Sembach (Sänger) (eigentlich Johannes Semfke; 1881–1944), deutscher Sänger (Tenor) und Autor